Melnitschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Melnitschenko (* 1972), kasachischer Ringer
 Vitālijs Meļņičenko (* 1987), lettischer Fußballtorhüter

Siehe auch
 Melnytschenko